Az 1983-as wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Martina Navratilova lett Andrea Jaeger előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok)
  Chris Evert-Lloyd (Harmadik kör)
  Andrea Jaeger (Döntős)
  Tracy Austin ''(Visszalépett) 
  Pam Shriver (Második kör)
  Bettina Bunge (első kör)
  Wendy Turnbull (Negyedik kör)
  Hana Mandlíková (Negyedik kör)

  Sylvia Hanika (Harmadik kör)
  Billie Jean King (Elődöntős)
  Barbara Potter (Negyeddöntős)
  Virginia Ruzici (Negyedik kör)
  Jo Durie (Harmadik kör)
  Temesvári Andrea (Harmadik kör)
  Kathy Rinaldi (Negyedik kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a ITFtennis.com honlapon 

1983 a teniszben